Csehország
 Chodov (Domažlicei járás)
 Chodov (Karlovy Vary-i járás)
 Chodov (Sokolovi járás)